Duke Keats (1895-1971), joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey ;
Ele Keats (née en 1973), actrice américaine ;
George Keats (1797-1841), homme d'affaires britannique ;
John Keats (1795-1821), poète britannique ;
Katharine Keats-Rohan (née en 1957), chercheur en histoire de l'université d'Oxford.

Patronyme anglais